Меса Чика има више значења:

 Меса Чика (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Меса Чика (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику